Титул Людо́вик (Лю́двиг) X имели некоторые европейские правители:

 Людовик X Сварливый (1289—1316) — король в 1289—1316 годах (династия Капетингов)
 Людвиг X, герцог Баварии в 1516—1545 годах (династия Виттельсбахов)